Iteowate (Iteaceae) – rodzina roślin z rzędu skalnicowców obejmująca od 1 do 3 rodzajów w zależności od ujęcia systematycznego. W szerszym ujęciu zgodnie z Angiosperm Phylogeny Website i systemem APG IV wyróżnia się tu dwa rodzaje z 19-20 gatunkami. Występują one w rozproszeniu na różnych kontynentach – rodzaj Itea najbardziej zróżnicowany jest w południowo-wschodniej Azji, jeden jego przedstawiciel rośnie we wschodniej części Ameryki Północnej, inny w Afryce wschodniej i południowej (wyodrębniany czasem jako Choristylis rhamnoides), a Pterostemon w Ameryce Środkowej (Meksyk).

Morfologia 
 Pokrój Najczęściej krzewy, rzadziej drzewa, półkrzewy i pnącza. Rośliny z włoskami jednokomórkowymi i gruczołowatymi.
 Liście Zimozielone do półzimozielonych, rzadziej odpadające, skrętoległe, pojedyncze, ogonkowe, z drobnymi przylistkami. Blaszka gruczołowato piłkowana, czasem kolczasta na brzegu.
 Kwiaty Obupłciowe, wpółdolne, zwykle drobne, zebrane w kwiatostany wierzchotkowate (Pterostemon) lub groniaste (Itea). Hypancjum płytkie. Działek kielicha i płatków korony po pięć. Pręcików także pięć. U roślin z rodzaju Pterostemon oskrzydlone i ząbkowane nitki pręcików tworzą długą rurkę. Zalążnia dwukomorowa z dwoma szyjkami słupka zwieńczonymi główkowatymi lub klapowanymi znamionami.
 Owoce Torebki pękające (Itea) i niepękające (Pterostemon), zawierające pojedyncze nasiona.

Systematyka 
 Pozycja rodziny według Angiosperm Phylogeny Website (aktualizowany system APG IV z 2018)
Rodzina siostrzana dla kladu obejmującego rodziny agrestowate i skalnicowate w obrębie rzędu skalnicowców.

W systemie APG III z 2009 ustalono szerokie ujęcie rodziny. We wcześniejszym systemie APG II z 2003 rodzina Iteaceae sensu lato była opcjonalna wobec wyróżniania dwóch odrębnych rodzin Iteaceae sensu stricto i Pterostemonaceae Small. W systemie Cronquista z 1981 rodzaje tu zaliczane włączane były do szeroko ujmowanej rodziny agrestowatych Grossulariaceae.

 Podział rodziny na rodzaje:
 Itea L., 1753 – itea
 Pterostemon Schauer, 1847

Przypisy 

Skalnicowce